Kràsnaia Poliana (Sotxi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia Poliana (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Kràsnaia Poliana (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia